Алессандро Мартінеллі (* 1993) — швейцарський футболіст.
 Альфредо Мартінеллі (1899—1968) — італійський кіноактор.
 Антон Ерхард Мартінеллі (1684—1747) — австрійський архітектор і майстер-конструктор.
 Антоніо Мартінеллі (* 1953) — французько-італійський фотограф.
 Артур Мартінеллі (1881—1967) — американський кінематографіст.
 Габріел Мартінеллі (* 2001) — бразильський футболіст, нападник англійського клубу «Арсенал» і молодіжної збірної Бразилії.
 Давіде Мартінеллі (* 1993) — італійський професійний велогонщик.
 Даніеле Мартінеллі (* 1982) — італійський футбольний захисник.
 Даріо Мартінеллі (* 1974) — італійський семіотик, музикознавець та композитор.
 Джанвіто Мартінеллі (* 1969) — італійський професійний велогонщик.
 Джо Мартінеллі (1916—1991) — американський футболіст, що грав на позиції захисника за національну збірну США, учасник чемпіонату світу 1934 року.
 Джованні Мартінеллі (1885—1969) — італійський оперний співак (тенор), який виступав в основному в італійській лірико-драматичній та французькій опері.
 Джованні Мартінеллі (1060—1659) — італійський художник епохи бароко.
 Джованні Інноченцо Мартінеллі (1942—2019) — католицький апостольський вікарій Триполі.
 Джузеппе Мартінеллі (* 1955) — італійський професійний велогонщик.
 Доменіко Мартінеллі (1650—1718) — священик і архітектор.
 Ельза Мартінеллі (1935—2017) — італійська актриса. Премія "Срібний ведмідь найкращій акторці (1956).
 Енцо Мартінеллі (1911—1999) — італійський математик, який працював над теорією функцій декількох складних змінних.
 Жан Мартінеллі (1909—1983) — французький актор.
 Жермен Мартінеллі (1887—1964) — французька оперна співачка (сопрано).
 Жульєн Мартінеллі (* 1980) — французький футбольний воротар.
 Йоганн Баптіст Мартінеллі (1701—1754) — австрійський архітектор і майстер-конструктор.
 Катерина Мартінеллі (1589—1608) — італійська оперна співачка.
 Луїджі Мартінеллі (* 1970) — італійський футболіст-захисник.
 Лука Мартінеллі (* 1988) — італійський футболіст-захисник.
 Марко Мартінеллі (* 1965) — італійський волейболіст і тренер.
 Марта Лінарес де Мартінеллі (* 1956) — перша леді Панами (2009—2014).
 Паоло Мартінеллі (* 1952) — італійський автомобільний інженер «Ferrari».
 П'єтро Мартінеллі — італійський велогонщик; учасник Олімпіади-1920.
 Раффаелло Мартінеллі (* 1948) — католицький єпископ Фраскаті.
 Ренцо Мартінеллі (* 1948) — італійський кінорежисер і сценарист.
 Рікардо Мартінеллі (* 1959) — панамський політик, підприємець. Президент Панами (2009—2014).
 Росаріо Мартінеллі (1941—2013) — італійський футболіст-півзахисник.
 Себастьяно Мартінеллі (1848—1918) — італійський куріальний кардинал і папський дипломат.
 Томмазо Марія Мартінеллі (1827—1888) — італійський куріальний кардинал, августинець.
 Трістано Мартінеллі (1556—1630) — італійський актор «commedia dell'arte».
 Тьяго Мартінеллі (* 1980) — бразильський футболіст-захисник.
 Франц Мартінеллі (1651—1708) — австрійський архітектор.
 Франческа Мартінеллі (* 1961) — італійська гірськолижниця.
 Шері Мартінеллі (1918—1996) — американська художниця і поетка.
італійські прізвища